Бут (Бутс), се­мья американских ак­тё­ров:

 Джуниус Брутус Бут (17961—) — английский и американский актёр.
 Его сыновья:
 Джуниус Брутус Бут (младший) (1821—1883) — американский актёр и театральный менеджер.
 Эдвин Томас Бут (1833—1893) — американский актёр.
 Джон Уилкс Бут (1838—1865) — американский актёр, убийца 16-го президента США Авраама Линкольна.

 Агнесса Бут (1843—1910) — американская актриса театра австралийского происхождения, жена Джуниуса Брутуса Бута младшего.

Ссылки